Jan van Hinte (historicus) (1896–1983), Nederlands archeoloog en historicus
 Jan van Hinte (verzetsman) (1890–1943), Nederlands verzetsstrijder in de Tweede Wereldoorlog
 Jan van Hinte (Paleontoloog) , Nederlands hoogleraar Paleontologie en Stratigrafie